Могельнице-над-Йизероу () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Центр общины располагается на высоте 232 м над уровнем моря. Площадь общины составляет 2,67 км². По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 73 человека.

На территории общины располагается церковь, построенная в XII веке.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1352 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края